«Проклятие Франкенштейна» — британский фильм ужасов 1957 года режиссёра Теренса Фишера.
 «Проклятие Франкенштейна» — испано-французский фильм ужасов 1972 года режиссёра Хесуса Франко.